Март — многозначный термин.
 Март — третий месяц Григорианского календаря.
 Март — мужское имя.
 Март — город в Германии.
 
 Март — маленький концентрический ударный кратер в северо-западной части Болота Эпидемий на видимой стороне Луны.
Фамилия
 Март, Альберт (1828—1897) — немецкий астроном.
 Март, Венедикт Николаевич (1896—1937) — русский поэт-футурист, писатель, переводчик.
 Март, Лион (1914—1984) — люксембургский футболист, нападающий.

См. также 
 МАРТ — Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
 MART (Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto) — музей в Италии.
 Марта
 Mart.